Heilig Geist steht für zahlreiche Kirchen, siehe Liste von Heilig-Geist-Kirchen.

Heilig Geist steht auch für:
 Heilig Geist (Regen), das ehemalige Dorf Heilig-Geist